Kadaloh ist ein mittelalterlicher deutscher Personenname, der auch in folgenden Varianten vorkommt: Kadeloh, Kadelohus, Chadaloh, Chadalhoh, Cadeloch, Cadalaus, Cadalus, Cadaloc.

Bekannte Namensträger 
 Cadaloc  († 802 bei Castell Guntio), Grenzgraf in Tresma (Traismauer)
 Chadaloh I. (Alaholfinger) († 819), 817–819 Markgraf von Friaul
 Chadaloh II. (Alaholfinger) (bezeugt 891–894), Graf im Aargau, Albgau und Augstgau
 Kadalhoh II. (Chadalhoh II.), um 930 Graf im Isengau
 Kadeloh, Bischof von Naumburg († 1045)
 Cadalus († 1072), Bischof von Parma, als Honorius II. von 1061 bis 1064 Gegenpapst
 Chadaloh von Göttweig, 1125–1141 dritter Abt von Göttweig
 mindestens fünf Grafen aus dem Geschlecht der Aribonen im 10. und 11. Jahrhundert

Siehe auch 
Als Name der Narrenzunft Chadaloh und einer ihrer Figuren in Haidgau siehe Alemannischer Narrenring#Mitgliedszünfte.

Einzelnachweise 

Männlicher Vorname